Benito Arias Montano puede referirse a:

 Benito Arias Montano (1527-1598), lingüista y escritor español
 Benito Arias Montano (gobernador) (1588-1641), gobernador de las provincia de Nueva Andalucía y Paria.
 Benito Arias Montano (militar), militar venezolano.